Mariano Biondi ist der Name folgender Personen:

* Mariano Biondi (Geistlicher) (um 1410–1495), italienischer Franziskaner 
 Mariano Biondi (Fußballspieler) (1950–2015), argentinischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär